La  peut désigner :
  de chasseurs alpins
  de tirailleurs sénégalais